Noddy – personaggio di una serie di testi per bambini scritti da Enid Blyton
Noddy – personaggio dei fumetti DC Comics
Noddy - serie animata francese/inglese/statunitense
Noddy – serie televisiva canadese/statunitense
Noddy Holder – cantante ed attore britannico